Andrea Bucciol – allenatore di calcio a 5 italiano
 Armando Bucciol – vescovo cattolico e missionario italiano
 Eugenio Bucciol – scrittore e storico italiano